Treća hrvatska rukometna liga je predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2001./02.

Ljestvice

Jug

Skupina 1

Skupina 2

Sjever

Sjever 1 
Također i pod nazivom Sjever.

Sjever 2 
Također i pod nazivom Istok.

Zapad

Zapad 1 
Također i pod nazivom Središte.

Zapad 2 
Također i pod nazivom Zapad.

Izvori 
 st-rukomet.com
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 3. HRL Jug 2001./02. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Engels Alfirev: 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba, Vodice, 2008.
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.

Poveznice 
 1. HRL 2001./02.
 2. HRL 2001./02.
 Hrvatski kup 2001./02.

2001-02
m-3